Фредерик Колер (; род. 16 июня 1975, Нью-Йорк, Нью-Йорк, США) — американский актёр, наиболее известный по ролям Эндрю Шиллингера в сериале «Тюрьма Оз», и Листса в серии фильмов «Смертельная гонка».

Биография 
Фредерик Колер родился в Куинсе, Нью-Йорк. Рос в неполной семье с матерью и тремя сёстрами. Окончил театральный факультет университета Карнеги — Меллона.

Избранная фильмография

Ссылки